Todd County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Todd County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Todd County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Todd County (Minnesota) – okres státu Minnesota